Arachnis bezeichnet:
 Arachnis (Orchideen), eine Gattung aus der Familie der Orchideen
 Arachnis (Schmetterlinge), eine Gattung aus der Familie der Bärenspinner